Il termine Bold (o BOLD) può riferirsi a:

Geografia
Bold (Merseyside) – una Parrocchia civile (Parish) della contea di Merseyside, in Inghilterra
Bold (fiume) – un fiume della Romania

Musica
Bold (gruppo musicale) – gruppo musicale statunitense di genere youth crew hardcore

Scienza e tecnologia
Blood oxygenation level dependent (BOLD) – un fenomeno fisiologico che assume rilevanza nel contesto della imaging a risonanza magnetica
BlackBerry Bold – nome di diversi modelli di smartphone del marchio Blackberry
Bold – termine in lingua inglese con cui si designa il carattere tipografico (font) del grassetto

Altri progetti